Voici la liste des planètes mineures numérotées de 255001 à 256000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 255001 à 256000

255001-255100

255101-255200

255201-255300

255301-255400

255401-255500

255501-255600

255601-255700

255701-255800

255801-255900

255901-256000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000